Amt Königsberg kann bezeichnen:

 Amt Königsberg (Hessen), Amt der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt
 Amt Königsberg (Thüringen), Amt im Herzogtum Sachsen-Gotha (1640–1672), Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg und Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha
 Amt Königsberg (Preußen), Amt in Preußen